948 кіломéтр — пасажирський залізничний зупинний пункт Дніпровської дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці на двоколійній електрифікованій постійним струмом лінії 940 км — Павлоград I між станціями Лозова та Самійлівка у селі Новоуплатне Близнюківського району Харківської області.

Пасажирське сполучення 
На зупинному пункті 948 км зупиняються приміські електропоїзди до станцій Лозова-Пасажирська, Синельникове I та Дніпро-Головний.

Примітки

Джерела

Посилання 

 Розклад руху приміських поїздів

Транспорт Близнюківського району
Зупинні пункти Харківської області
Зупинні пункти Придніпровської залізниці